DFB-Pokal () sau Cupa DFB, cunoscută și drept Cupa Germaniei, este o competiție eliminatorie de fotbal din Germania organizată anual de către Federația Germană de Fotbal. 64 de cluburi participă în competiție, inclusiv toate cluburile din Bundesliga și 2. Bundesliga. Este considerat al doilea cel mai important trofeu din fotbalul german după campionatul Bundesliga.

Câștigători și Finaliști

Rezultate

✠ Echipa a câștigat la penalty.

Semifinale
 Echipele care au jucat, barem o semifinală în Cupa Germaniei, din 1953 încoace.

Consecutiv 
 Echipele care au jucat consecutiv trei sau mai multe semifinale.

Legături externe
 DFB-Pokal German Cup page from DFB 
 DFB-Pokal German Cup page from DFB
  League321.com – National cup results
 (West) Germany - List of Cup Finals, RSSSF.com

Fotbal în Germania
Fondări în 1934
Cupe naționale de fotbal